Biologie
Amarant (vogel), geslacht van zangvogels;
Amarant (geslacht) (Amaranthus), plantengeslacht uit de Amaranthaceae;
Amarant, tropische houtsoort.
Chemie
Amarant (kleurstof), organische verbinding.
Economie
Amaranth (hedgefonds), Amerikaans hedgefonds dat in 2006 in enkele dagen 5 miljard dollar verloor.
Geografie
Amarant (plaats), kustplaats in Portugal.
Muziek
Amaranthe (album) van de gelijknamige band;
Amaranth (single) van de Finse band Nightwish.
Persoon
Amarant (voornaam), meisjesnaam.
Tijdschrift
Amarant (tijdschrift), een lesbisch tijdschrift (1971-2013)
Zorg
Amarant (instelling), instelling, voorheen Piusoord, in Tilburg;

Zie ook 
 Amarante (doorverwijspagina)